Mutkopf (Geigenkam), een 1990 meter hoge berg in de Geigenkam van de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Mutkopf (Kaunergrat), een 2200 meter hoge berg in de Kaunergrat van de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Mutkopf (Texelgroep), een 1684 meter hoge berg in de Texelgroep van de Ötztaler Alpen in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol